Zorg bekommernis om.
Gezondheidszorg, bekommernis om gezondheid;
 bekommernis om een grote diversiteit van zaken als politiezorg, water; waterschap;
 zorgvuldigheid; onzorgvuldigheid is in bepaalde gevallen een onrechtmatige daad; zorgvuldigheid is ook een van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
bemoeizorg, sociale bekommernis; zie bijvoorbeeld maatschappelijk werk;
 mantelzorg,zorg voor en door naasten;
 de zorg voor kinderen
 Je ergens zorgen over maken; je afvragen of iets wel goed verloopt.

Gezegde over twee betekenissen van dit begrip: Je moet niet zorgen over, maar zorgen voor.

Daarnaast komen de volgende betekenissen voor:
 Zorg, een personage uit The Fifth Element
 Zorg, een Nederlands slavenschip dat in 1781 door de Britten werd buitgemaakt en omgedoopt in Zong